Darling Nikki (lied), een lied van de Amerikaanse zanger Prince
 de artiestennaam Darling Nikkie van de Belgische zangeres Nikkie Van Lierop